У Сінгапурі налічують близько 65 видів ссавців. З часу заснування сучасного Сінгапура у 1819 році було зареєстровано понад 90 видів, в тому числі такі великі види, як тигр, леопард і замбар. Більшість з них локально вимерли, в основному через швидкий розвиток міст. Іноді такі великі ссавці, як азійські слони, перепливають через Джохорську протоку в районі малайзійського міста Джохор.

Багато видів, що вижили, мають критично низьку чисельність популяції, найбільш серйозним під загрозою зникнення є ситуація з білкою Ratufa affinis, яка в останній раз була помічена у 1995 році і тепер, можливо, вимерла. Сурілі облямований налічує близько 50 особин. Однак деякі види можуть бути заново відкриті у віддалених районах країни, такі види як їжатець малайський, який був виявлений на острові Пулау-Теконг у 2005 році і напу на острові Пулау-Убін у 2009 році.

Найпоширенішими місцевими ссавцями є макака крабоїдний і білка Callosciurus notatus. Найбільшим наземним ссавцем, яке все ще можна знайти, є дика свиня, яка поширена на островах Пулау Убін і Пулау Теконг, але також зустрічається на материку. Однак найбільшими ссавцями в Сінгапурі є морські істоти, такі як дюгоні і дельфіни. Шерстокрили теж є великими істотами, але їх рідко видно через їхню невловимість і маскування.

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Список

Комахоїдні

Панголіноподібні

Хижі

Сирени

Хоботні

Непарнокопитні

Китоподібні

Парнокопитні

Гризуни

Рукокрилі

Тупаєподібні

Кагуаноподібні

Примати

Примітки 

Сінгапур

ссавці